Denumirea de Nikolciovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Nikolciovți, un sat în comuna Gabrovo, regiunea Gabrovo;
 Nikolciovți, un sat în comuna Elena, regiunea Veliko Tărnovo.